Come On steht für:

 Come On (Earl-King-Lied), Lied von Earl King (1960)
 Come On (Chuck-Berry-Lied), Lied von Chuck Berry (1961)
 Come On (Lucinda-Williams-Lied), Lied von Lucinda Williams (2007)
 Come On (CN-Blue-Lied), Lied der Band CN Blue (2012)
 Come On, Alternativtitel von S&M (Lied), Lied von Rihanna (2011)